HUC eller Huc kan syfta på:

 HUC – ett utbildningscentrum i USA för utbildning av personal inom reformjudendom, se Hebrew Union College
 huc – ISO 639-3-kod för khoisanspråket ǂHua
 Eduard Georg von Bethusy-Huc (1829–1893), en tysk greve och politiker
 Évariste Régis Huc (1813–1860), en fransk katolsk missionär och reseskildrare
 Lac Huc –  en sjö i Kanada